Świątynie hinduistyczne w Polsce – są budynkami kultu religijnego różnych tradycji hinduizmu, obecnych w Polsce .

Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny 
Pierwsi polscy wyznawcy hinduizmu pojawili się w Polsce w drugiej połowie lat 1970. i należeli do gaudija wisznuizmu, reprezentowanego przez Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny. W 1980 zakupili oni gospodarstwo rolne we wsi Czarnów (województwo dolnośląskie), gdzie powstała pierwsza polska świątynia hinduistyczna Nowe Śantipur. Czczone są tam do dziś murti Panća Tattwa.

Następne były: Świątynia Nowe Ramana Reti w Mysiadle i Świątynia Nowe Nawadwip we Wrocławiu, które powstały w latach 1990. Otacza się w nich kultem murti Gaura-Nitai.

Od kilku lat budowana jest w Czarnowie pierwsza polska świątynia śiwaicka. Zakończenie budowy planowane jest na koniec 2010.

Bhakti Marga 
Tradycja Bhakti Marga, której przewodniczy Swami Vishwananda od 2009 posiada jedną świątynię w Warszawie (Śri Wara Lakszmi Narszingadew); czczone są w niej murti Narasimhy i Lakszmi.

Indusi 
 Społeczność hinduska w Warszawie planuje budowę własnej świątyni. Pozwolenie na jej budowę wydał Lech Kaczyński, gdy był prezydentem Warszawy  .

Linki zewnętrzne 
 
 Oficjalna strona Nowego Ramana-reti - Świątyni ISCON w Warszawie

Przypisy 

!